Die Communauté de communes Val 81 ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Tarn in der Region Okzitanien. Sie wurde am 27. Dezember 1994 gegründet und umfasst 19 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Valence-d’Albigeois.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Val 81
Gegründet 1994